Delta kan syfta på:

 Delta – en grekisk bokstav
 Delta – inom geografi, låglänta öar mellan flodgrenar vid flodmynning; se floddelta
 Delta – inom astronomi, den fjärde ljusstarkaste stjärnan i en stjärnbild; se Bayer-beteckning
 Delta – inom matematik, beteckning för skillnad; se differensoperator
 Delta (djur) – ett släkte av steklar
 Delta (förlag) – ett svenskt förlag
 Delta (orienteringsklubb) – en finsk orienteringsklubb 1992-2012 verksam i Lojo, Högfors och Vichtis
 Delta (radioprogram) – ett radioprogram i P2
 Delta Air Lines – ett amerikanskt flygbolag
 Delta Force – en amerikansk specialstyrka
 Visa Delta – ett brittiskt kortprogram

Teknik 
 Deltavinge – en typ av flygplansvinge
 Deltakoppling – en kopplingsmetod som används när man ansluter 3-fas växelströmsmotorer på elnätet, se Trefassystem
 Delta (datorspel) – ett datorspel från 1987 för Commodore 64
 Lancia Delta – en bilmodell från Lancia
 Delta3d – en programvara för spelutveckling
 Delta (raketserie) – en serie amerikanska raketer 1960–
 Delta II – en amerikansk rymdraket 1989–2018
 Delta III (raket) – en amerikansk rymdraket 1998–2000
 Delta IV (raket) – en familj flerstegsraketer 2002–
 Delta IV Heavy – en tung flerstegsraket 2004–
 Delta-klass – en serie strategiska ubåtsklasser byggda av Sovjetunionen under det kalla kriget
 Delta I-klass – en sovjetisk robotubåt som började utvecklas 1965
 Delta II-klass – en vidareutveckling av Murena-klassen
 Delta III-klass – den första ubåten som kunde avfyra alla sina ballistiska robotar samtidigt
 Delta IV-klass – den sista ubåtstypen ur Delta-klassen

Platser

Brasilien 

 Delta (kommun), Minas Gerais,

Grekland 

 Dimos Delta, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis,

Kanada 

 Delta, British Columbia, ort,

Mexiko 

 Delta, Mexiko, Baja California, Mexicali,

Nigeria 

 Delta (delstat),

USA 

 Delta, Alabama, ort, Clay County, 
 Delta, Louisiana, Madison Parish, 
 Delta, Missouri, ort, Cape Girardeau County, 
 Delta, Pennsylvania, ort, York County, 
 Delta, Iowa, ort, Keokuk County, 
 Delta, Ohio, ort, Fulton County, 
 Delta, Colorado, countyhuvudort, Delta County, 
 Delta, Utah, Millard County,

Se även 
 Delta County – flera